MLS este o abreviere de trei litere care se poate referi la:

 Major League Soccer – liga de fotbal profesionistă superioară din SUA și Canada
 Microwave Landing System – un sistem de aterizare cu microunde

Dezambiguizare